Wüstenhain bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Vetschau/Spreewald (sorb. Huštań) im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg, siehe Wüstenhain (Vetschau/Spreewald)
 einen Ortsteil der Stadt Frohburg im Landkreis Leipzig in Sachsen, siehe Wüstenhain (Frohburg)
 einen Ortsteil der Gemeinde Brahmenau im Landkreis Greiz in Thüringen, siehe Wüstenhain (Brahmenau)